Le Championnat de Belgique de football D3 2006 est remporté par le FCV Dender EH (série A) et le KVK Tirlemont (série B).

Tableau final

Série A

Série B 

* Le RFC Union La Calamine ne participe pas au tour final D3 car le club n'a pas demandé de licence pour évoluer en division 2 la saison suivante.

 En promotion, le KSV Oudenaarde (série A), le K Londerzeel SK (série B), le FC Verbroedering Meerhout (série C) et Seraing RUL (série D) sont champions et évolueront en division 3 lors de la saison (2006-2007).

Tour final D3 
Participants : R Cappellen FC, KRC Waregem, KS Wetteren, R Francs Borains, ROC Charleroi M, RCS Visé et KFC Dessel Sport (D2)

Le KRC Waregem évoluera en division 2 lors de la saison (2006-2007).

Tour final Promotions 
Participants : K Bocholter VV, Eendracht Alost (D3), VG Ostende, URS Centre, RRC Peruwelz, Verbroedering Meldert, SK Lebeke-Alost, KSK Opwijk, Excelsior Veldwezelt, K Lyra TSV, KFC Mol-Wezel, RRC Hamoir, FC Bleid et RFC de Liège

Le RRC Péruwelz, K Bocholter VV et le RFC de Liège (grâce à la radiation du Beringen Heusden-Zolder) évolueront en division 3 lors de la saison (2006-2007)

Championnat de Belgique de football de troisième division
D3
D3